Buschberger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Claudia Hauschildt-Buschberger (* 1970), deutsch-österreichische Politikerin
 Julian Buschberger (* 1993), österreichischer Musiker und Songwriter